Упс может означать:
 Упс! — эмотивное междометие, заимствованное из английского языка (); произносят обычно при ошибочном действии или оговорке, примерно соответствует русскому Ой!
 УПС — в компьютерном жаргоне источник бесперебойного питания, калька с английской аббревиатуры  — Uninterruptible Power Supply.
 Oops!… I Did It Again — песня и музыкальный альбом Бритни Спирс
 :en:Ooops Up — песня Snap! 1990 года
 :en:Oops (Oh My) — песня Мисси Эллиотт
 Oops — системная ошибка в Linux.
 УПС — Университет путей сообщения.
 УПС — универсальный прибор снаряжения. Приспособление для охотников, позволяет в домашних условиях снаряжать патроны для охотничьего гладкоствольного оружия.
УПС - устройство против скольжения. Конструктивный элемент ортопедических костылей.
УПС - универсальная переводческая скоропись. Система записи информации, применяемая при устном переводе.